Марк Фурий Фуз (; V век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Фуриев, военный трибун с консульской властью 403 года до н. э.

Имя Марка Фурия упоминается в консульских фастах и у Диодора. У Ливия среди трибунов фигурирует некий Марк Постумий, но это может быть простой ошибкой.

Всего в 403 году было выбрано восемь военных трибунов. Все они, за исключением Аппия Клавдия, продолжали осаду Вейй; под их командованием армия Рима впервые продолжила военные действия зимой.

Примечания 

Родившиеся в V веке до н. э.
Фурии